

Geografia 
 Israele
 Joppa – traslitterazione di Giaffa
 Stati Uniti d'America
 Joppa – CDP diviso tra la contea di Cullman e la contea di Marshall, Alabama
 Joppa – villaggio della contea di Massac, Illinois